est un mot anglais dont la traduction est précieux. Ce terme peut désigner :

Cinéma 

 , film dramatique américain réalisé et produit par Lee Daniels et sorti le  en France.

Littérature 
 Precious Ramotswe, personnage de fiction, détective au Botswana

Musique

Groupe 

 Precious, groupe féminin de pop.

Album 

 , album de Chanté Moore sorti le  ;
 , album d'Hikaru Utada sorti le  ;
 , album de Precious sorti le  ;
 , album d'Ours sorti le .

Chanson 

 , chanson de Luna Sea, figurant sur l'album  sorti le  ;

 , chanson des Pretenders, figurant sur l'album Pretenders sorti le  ;
 , chanson de The Jam sortie en 1982 ;
 , chanson d'Annie Lennox, figurant sur l'album Diva sorti le  ;
 ,  de Depeche Mode, figurant sur l'album Playing the Angel sorti le  ;
 ,  de Yuna Itō, figurant sur l'album Heart sorti le  ;
 , chanson de Jim Jones, figurant sur l'album  sorti le  ;
 ,  de  sorti le  ;
 , chanson d'Ace of Base, figurant sur l'album The Golden Ratio sorti le .